Куртра́нж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10110.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к востоку от Труа. Стоит на реке Барс.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 594 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 355 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 281 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 79,2 %, в 1999 году было 77,2 %). Из 281 активных работали 262 человека (142 мужчины и 120 женщин), безработных было 19 (7 мужчин и 12 женщин). Среди 74 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об